Буа-Гийом () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Руан, центр одноименного кантона. Пригород Руана, расположен в 3 км к северу от центра города.

Население (2018) — 14 309 человек.

История 
Название Буа-Гийом, в буквальном переводе означающее «лес Вильгельма», связывают с Вильгельмом Завоевателем и его матерью Арлетт де Фалез, для которой в этом месте около 1040 года был построен дом. Вильгельм, любивший охоту и лес, часто бывал в этом доме.

Первое поселение на месте нынешнего Буа-Гийома возникло в галло-римский период на территории, принадлежащей племени велиокассов. К XIII веку здесь был построен храм, разрушенный англичанами во время Столетней войны. На его месте сейчас стоит церковь Святой Троицы.

В 1892 году от Буа-Гийом в отдельную коммуну был выделен район Биорель. В 2010 году было подписано соглашение об обратном соединении двух коммун в одну, но на референдуме в 2011 году население обеих коммун проголосовало против объединения, и с 1 января 2014 года Буа-Гийом и Биорель снова существуют порознь.

Достопримечательности 
 Церковь Святой Троицы XV века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,3 %
 промышленность — 2,4 %
 строительство — 5,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 54,5 %
 государственные и муниципальные службы — 37,7 %

Уровень безработицы (2017) — 9,4 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 30 990 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Буа-Гийома с 2020 года занимает Тео Перес (Théo Perez). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им независимый список победил во 2-м туре, получив 46,52 % голосов (из трех списков).

Города-побратимы 
  Кегфорт, Англия
  Руоко, Буркина-Фасо
  Тикаре, Буркина-Фасо
  Ильцен, Германия
  Вилаплана, Испания
  Торджано, Италия

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Города Франции